Ulrich Kurth ist der Name folgender Personen:

* Ulrich Kurth (Religionswissenschaftler) (1929–2016), Religionswissenschaftler und -pädagoge
 Ulrich Kurth (Musikjournalist) (1953–2021), deutscher Musikjournalist, Musikproduzent und Jazzforscher